Marling bezeichnet:
 Marling (Südtirol), Gemeinde in Südtirol, Italien
 Marling (Missouri), Unincorporated Area in Montgomery County, Missouri, USA
 Marling School in Stroud, Gloucestershire

Marling ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Erskine Marling (1859–1935), Präsident der Handelskammer des Staates New York
 Brit Marling (* 1982), US-amerikanische Drehbuchautorin, Produzentin, Regisseurin und Schauspielerin
 Charles Marling (1862–1933), britischer Diplomat
 Joseph Mary Marling CPpS (1904–1979), US-amerikanischer Bischof
 Laura Marling (* 1990), britische Sängerin
 Percival Marling (1861–1936), britischer Soldat
 Samuel Marling (1810–1883), britischer Unternehmer